hrabstwo Williamson (ang. Williamson County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Williamson (ang. Williamson County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Williamson (ang. Williamson County) w USA, w stanie Teksas